En Pologne, Głuchów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Głuchów, gmina rurale du powiat de Skierniewice 
 Głuchów, village du powiat de Kutno
 Głuchów, village du powiat de Łódź-est 
 Głuchów, village du powiat de Skierniewice 
 Głuchów, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Mazovie
 Głuchów, village du powiat de Siedlce
 Głuchów, village du powiat de Grójec

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Głuchów, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Głuchów, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głuchów, village du powiat de Gostyń
 Głuchów, village du powiat de Turek 

dans la voïvodie de Lubusz
 Głuchów, village du powiat de Wschowa
 Głuchów, village du powiat de Zielona Góra